Angelinensi – abitanti di Angelim
Angelinensi – abitanti di Angelina (Santa Catarina)